

Localidades

Riachinho (Minas Gerais)
Riachinho (Tocantins)

Veja também
Riacho
Riachão